Ел Саусиљал има више значења:

 Ел Саусиљал (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Саусиљал (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику